SM-liiga 1995/1996 byla 21. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Jokerit Helsinky.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Jokerit Helsinky - Ilves Tampere 3:0 (11:2, 7:2, 3:1)
 TPS Turku - Ässät Pori 3:0 (4:0, 4:2, 6:3)
 Lukko Rauma - IFK Helsinky 3:0 (2:1, 6:4, 4:1)
 Tappara Tampere - Hämeenlinnan Pallokerho 1:3 (1:3, 3:5, 7:2, 1:7)

Semifinále 
 Jokerit Helsinky - Hämeenlinnan Pallokerho 3:1 (2:3, 3:0, 4:1, 6:0)
 TPS Turku - Lukko Rauma 3:1 (2:3, 3:1, 4:2, 4:2)

O 3. místo 
 Lukko Rauma - Hämeenlinnan Pallokerho 2:1 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Jokerit Helsinky - TPS Turku 3:1 (0:1, 6:1, 5:1, 4:1)
Titul z České republiky získali: Otakar Janecký

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1995 
Lední hokej v roce 1996
Sport ve Finsku v roce 1995
Sport ve Finsku v roce 1996